Al Jaish (, litt. « l'armée ») peut faire référence à plusieurs clubs de football dans le monde arabe :
 Al Jaish Bagdad, à Bagdad, en Irak ;
 Al Jaish Damas, à Damas, en Syrie ;
 El Jaish SC, au Qatar.